Mineral Point, un village du comté de Washington, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Cambria en Pennsylvanie.
 Mineral Point, une ville  (city) du comté d'Iowa, dans le Wisconsin.
 Mineral Point, une ville (town) du comté d'Iowa, dans le Wisconsin.
 , une communauté du comté de Green, dans le Wisconsin.